2006, Виктория (фильм):
 «Виктория» — пуэрто-риканский художественный фильм 2006 г.
 «Виктория» — американский художественный фильм 2006 г.
 «Виктория» — аргентинский художественный фильм 2006 г.